Seyon steht für:

 Seyon, Zufluss des Neuenburgersees, Kanton Neuenburg, Schweiz

Personen:
 Amda Seyon I. (1314–1344), äthiopischer Kaiser
 Amda Seyon II. († 1494), Kaiser von Äthiopien